Вайсс () — німецьке прізвище, що перекладається як білий.

Прізвище 
 Адольф Віктор Вайсс (1858—1936) — архітектор.
 Ді Бі Вайсс(1971) — американський сценарист та письменник.
 Ян Вайсс (1892—1972) — чеський письменник-фантаст.
 Владімір Вайсс.

Інше 
 Рот Вайсс (Ален) — німецький футбольний клуб з Алена.
 Рот Вайсс (Ессен) — німецький футбольний клуб з Ессена.